Bitwa koło Przylądka Świętego Wincentego (1527) – bój eskadry hiszpańskiej z korsarzami francuskimi
 Bitwa koło Przylądka Świętego Wincentego (1780) – bitwa eskadry brytyjskiej z flotyllą hiszpańską
 Bitwa koło Przylądka Świętego Wincentego (1797) – bitwa floty angielskiej i hiszpańskiej podczas wojny I koalicji antyfrancuskiej
 Bitwa koło Przylądka Świętego Wincentego (1833) – podczas portugalskiej wojny domowej liberałów z miguelistami